Василий Васильевич Толбин (1821—1869) — русский литератор, петрашевец.

Биография 
Родился в 1821 году (также встречается указание на 1823 год.  В 1840 году окончил как своекоштный студент юридический факультет Московского университета. Служил в Московском опекунском совете, но уже в 1842 году вышел в отставку. Жил литературным трудом.

В 1844 году переехал в Петербург, познакомился там с Петрашевским, с 1847 года бывал на его вечерах (до сентября 1848 года). Привлекался 2 августа 1849 году по делу петрашевцев; «признан маловиновным, подвергнут секретному надзору с 23 августа 1849 г.».

Литературную деятельность начал в 1839 году стихами в журнале Раича «Галатея», продолжил переводами, прозой и компилятивными статьями по истории в «Сыне Отечества» «Финском вестнике», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Литературной газете» и разных альманахах. В последние годы существования «Финского вестника», переименованного в 1848 году в «Северное обозрение», был фактическим редактором этого журнала, где под псевдонимом В. Боршова поместил повесть «Любинька» (вышла в 1851 году отдельным изданием) и ряд нравоописательных очерков и рецензий. Его повести, рассказы, очерки («Панфил Иванович», «Ямщики», «Петербургские савояры», «Линеец», «Господин Пухликов», «Рубенсова голова» и др.) печатались в «Пантеоне», «Семейном круге», «Сыне Отечества», «Светописи» и других изданиях. Много писал он по истории живописи и был первым составителем биографических очерков Айвазовского, Бруни, А. А. Иванова, графа Ф. П. Толстого, Васина, Кипренского, Завьялова, Ставассера, Кокорина, Воронихина, Ф. Миллера, Зарянко, Мокрицкого, барона П. К. Клодта и др.

В. В. Толбин сотрудничал в сатирическом журнале «Искра», где создал целую галерею русских эксцентриков, остряков и самодуров. В начале 1860-х годов был фельетонистом «Северной пчелы» «Санкт-Петербургских ведомостей», «Русского инвалида»; к этому времени относятся и несколько стихотворений его, ходивших в рукописи и частью помещенных в «Колоколе» Герцена. Автор путевого очерка «Ревель и Гельсингфорс» (1858). 

Был близок с Курочкиным. В газете «Северная пчела» (1860. — 17 ноября, 24 ноября) поместил обзор выставки в Академии художеств, в котором положительно оценил художественные произведения Шевченко; после смерти Шевченко напечатал очерк «Ученики Брюллова. Шевченко» («Иллюстрация». — 1861. — № 180).

Умер в нищете  года (или ) от последствий злоупотребления спиртным. Та же участь постигла и его близкого знакомого Н. И. Кроля. Похоронен в Санкт-Петербурге на Митрофаниевском кладбище.

Сочинения

Романы и повести 
 Перепетуя Петровна (1847)
 Любинька (в журнале 1849, отдельное издание 1851)
 Варенька Долева (1855, неоконченный роман)

Рассказы 
 Чёрный день (1847)
 Панфил Иванович (1853)
 Рубенсова головка (1853)
 Дневник уездного туриста (1854)
 Особа (1869)
 Воровское гнездо (1869)

Физиологические очерки 
 Венгерцы (1846)
 Моншеры (1847)
 Ярославцы (1847)
 Маркеры и бильярдные игроки (1847)
 Лоскутницы (1847)
 Бобровый воротник (1847)
 Ямщики (1853)
 Петербургские савояры (1853)
 Русские эксцентрики и самодуры (1859)
 Московские оригиналы былых времён (1866)

Примечания

Литература 
 
 

Сатирики по алфавиту
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Похороненные на Митрофаниевском кладбище